Моксоб — название населённых пунктов в России:

 Моксоб — село в Чародинском районе Дагестана, упразднено в 1944 г.
 Моксоб — село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Моксоб — с 1944 по 1958 г. название села Аллерой в Ножай-Юртовском районе Чечни.